Серге́й Епи́шин: Епишин, Сергей Дмитриевич (род. 1958) — советский легкоатлет, тренер по лёгкой атлетике.
 Епишин, Сергей Петрович (род. 1951) — генерал-майор ВС СССР и ВС Российской Федерации.